Дубосє́ково () — назва кількох географічних об'єктів у Росії:

 Дубосєково — залізнична платформа (колишній роз'їзд, поблизу якого стався бій панфіловців) Ризького напрямку Московської залізниці у Волоколамському районі Московської області.
 Дубосєково — селище при станції в сільському поселенні Чисменське Волоколамського району Московської області.
 Дубосєково — село в сільському поселенні Спаське Волоколамського району Московської області.